Акционерное общество (АО) — хозяйственное общество (корпорация), уставный капитал которого разделён на определённое число акций (долей) дающих их держателям права на выкуп, получение дивидендов и определения экономической/хозяйственной политики общества, принятии решений о назначении директоров, несении бремени соответствующих рисков и т. д.

В разных типах акционерных обществ в разных странах права и обязанности различны. В России, к примеру, участники ограниченного акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им акций (ограниченная ответственность).

Акции являются предметом обмена между держателями и другими лицами. Фондовые и финансовые рынки — это организации и места, где происходит торговля акциями и другими ценными бумагами. Подобные рынки позволяют переводить капиталы из одной сферы бизнеса в другую и упрощают оформление участия в хозяйственном обществе, что невозможно в других разновидностях хозяйственных обществ.

В Российской Федерации деятельность АО регулируется федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Во многих развитых странах распространена акционерная собственность работников.

История 

Акционерные общества в тех или иных формах существуют уже множество веков и найти самое первое хозяйственное общество данного типа не так-то просто. Около 1250 года в Тулузе, Франция, были проданы 96 акций Общества мукомолов Базакля (Société des Moulins du Bazacle) по цене, которая зависела от прибыльности мельниц, которыми владело общество. Вероятно, это была первая известная компания такого рода во всемирной истории или по меньшей мере истории Европы. Шведская компания Стора (Stora) уже в 1288 году документировала передачу акций на 1/8 имущества компании (говоря конкретнее, земельного участка на горе, где находились медные рудники).

Самой ранней акционерной компанией в Англии была , официально признанная в 1553 году с 250 акционерами, а уже в 1555 году была учреждена Московская компания, которая имела монополию на торговлю между Москвой и Лондоном. Гораздо более известная, богатая и влиятельная английская (позднее британская) Ост-Индская компания получила королевскую хартию от Елизаветы I в 1600 году с намерением поддерживать английские торговые привилегии в Индии. Королевская хартия фактически дала недавно созданной Ост-Индской компании пятнадцатилетнюю монополию на всю торговлю в Ост-Индии. Компания превратилась из коммерческого предприятия в предприятие, которое управляло Индией и эксплуатировало её ресурсы, поскольку она обладала вспомогательными правительственными и военными функциями вплоть до своего распада.

Вскоре после этого, в 1602 году, Голландская Ост-Индская компания впервые выпустила в оборот свои акции на Амстердамской фондовой бирже, учреждённой самой же компанией. Новый подход к обороту акций расширил возможности акционерных обществ по привлечению капитала от инвесторов, поскольку с тех пор они могли более легко распоряжаться своими акциями. В 1612 году Голландская Ост-Индская компания стала первой «корпорацией» в межконтинентальной торговле с «ограниченным» капиталом и ограниченной ответственностью.

Во втором десятилетии XVIII века развился впервые акционерный ажиотаж, притом одновременно во Франции, путём присоединения к Banque royale и так называемой «Компании Миссисипи», основанной Ло, и в Великобритании — учреждением Южно-Океанийской компании, операции которой вызвали всеобщую спекулятивную горячку. Предметом биржевой игры в Великобритании были не только акции названных привилегированных компаний, но и паи и промессы многих других обществ, не имевших никаких корпоративных прав и пытавшихся освободить себя от солидарной ответственности тем, что выпускали акции на предъявителя. Это злоупотребление вызвало так называемй «» от 11 июня 1720 года, которым запрещалось основание частных акционерных компаний. Закон этот сохранял свою силу до 1825 года.

Во Франции в XVIII столетии рядом с привилегированными компаниями учреждались и частные общества, в которых стремились установить ограниченную ответственность членов особыми статьями. Закон 1793 года потребовал правительственного заведования акционерными компаниями, и это требование после отмены в течение некоторого времени восстановлено было в Code de commerce и удержалось в нём до 1867 года.

В Германии до самого XVIII столетия не встречалось обществ, носивших явно акционерный характер, но существовали общества с переходным характером, как, например, «Gesellschaft des Zeynnhandels» в Мейсене и утверждённое императором в 1592 году. «Иглаусское суконное общество», закрытое в 1620 г. Наиболее старинным германским акционерным обществом была, по-видимому, учреждённая в 1714 году в Вене «Восточная компания». В Пруссии были основаны при Фридрихе Великом несколько привилегированных обществ, в том числе «Торговое мореходное общество», большая часть акций которого была приобретена самим королём. Позднее это общество превратилось в правительственное учреждение. Акционерное дело было вообще весьма слабо развито в Германии даже в первой четверти XIX столетия.

Впоследствии возникновение железных дорог дало отрасль промышленности, для которой форма акционерных компаний представляла особые удобства. Развитие обрабатывающей промышленности и связанного с ней горного дела, распространение больших железнодорожных линий, усовершенствование банкового дела, вообще современное крупное капиталистическое производство придали акционерному делу в Европе и Америке постоянно возрастающее значение.

Законодательство Российской империи дало первые точные положения об акционерных компаниях в 1836 году. До тех пор оно находилось в связи с общими законами о торговых компаниях, и для каждой компании составлялся отдельный устав, но общее законодательство о торговых компаниях появилось только 1 января 1807 года. Оно разделило компании на три вида — полное товарищество, товарищество на вере и «товарищество по участкам, или компания на акциях». Последнее, как выражалось в этом манифесте, учреждалось по видам государственного хозяйства не иначе, как с высочайшего разрешения, и, «по существу своему допуская участников из всех состояний, не прямо принадлежит к занятиям купечества». Положения 1807 года были заключены в X том при составлении Свода законов, но впоследствии, когда стало образовываться множество компаний на акциях, нашли необходимым узаконить общие основания, на которых могут учреждаться такие компании, что и было сделано законом 1836 года.

Акционерные общества в современной России 
В современной России акционерное общество — наиболее распространённая организационно-правовая форма для организаций крупного и среднего бизнеса.

Основными видами акционерных обществ являются:
 публичные акционерные общества;
 непубличные акционерные общества.

До 1 сентября 2014 в ГК РФ применялась классификация на открытые и закрытые АО.

Основными характеристиками современных российских акционерных обществ являются:
 разделение капитала на акции;
 ограниченная ответственность.
Минимальные размеры уставных капиталов:
 Для публичного — 100 000 рублей;
 Для непубличного — 10 000 рублей.

Акционерные общества в Европе

Франция 

Правила действующего французского законодательства различают акционерные товарищества, обращающиеся и не обращающиеся к публичной подписке на выпускаемые ими акции. Во втором случае правовое регулирование акционерного товарищества носит несколько более простой характер.

Германия, Австрия и Швейцария 

Законодательной базой для немецких компаний с организационно-правовой формой AG в Федеративной Республике Германия и Республике Австрия является специальный закон Aktiengesetz (сокр. AktG; Закон об акционерных обществах), в Швейцарской Конфедерации — Obligationenrecht (сокр. OR; Обязательственный закон).

Нидерланды и Бельгия 

В Нидерландах и Бельгии, а также Суринаме и Нидерландских Антильских островах используется голландский термин Naamloze Vennootschap () для публичной корпорации с ограниченной ответственностью. Компанией владеют акционеры и акции компании не регистрируются на конкретного владельца, что делает возможным осуществлять их оборот на фондовых рынках.

Великобритания 

Большинство компаний регулируются  (или его аналогом в Северной Ирландии).

Наиболее распространённым видом компании является частная компания с ограниченной ответственностью («Лимитед» или «Лтд»). Частные компании с ограниченной ответственностью могут быть ограничены акциями или гарантией.

Аналогом российского публичного акционерного общества является открытая публичная компания с ограниченной ответственностью.

К другим корпоративным формам относятся частная .

Некоторые корпорации, как государственные, так и частные, формируются Королевской хартией или Актом парламента.

Особый тип корпорации — , которая является офисом, принадлежащим физическому лицу (действующему лицу), но имеющему постоянное юридическое лицо отдельно от этого лица.

Норвегия 
В Норвегии акционерное общество называется aksjeselskap, (сокращённо AS). Особой и гораздо менее распространённой формой акционерных обществ, предназначенной для компаний с большим количеством акционеров, являются публично торгуемые акционерные общества, называемые allmennaksjeselskap (сокращённо ASA). Акционерное общество должно быть зарегистрировано, имеет независимый юридический статус и ограниченную ответственность и должно иметь определённый капитал при регистрации. Обыкновенные акционерные общества должны иметь минимальный капитал в размере 30 000 норвежских крон при регистрации, который был сокращён со 100 000 в 2012 году. Публично торгуемые акционерные общества должны иметь минимальный капитал в размере 1 млн норвежских крон.

Румыния 
В Румынии акционерное общество называется «societate pe acţiuni». В соответствии с Законом 31/1991 существуют два типа акционерных обществ: «societatea pe acțiuni» и «societate în comandită pe acțiuni».

Испания 
В Испании существует два типа компаний с ограниченной ответственностью: «SL», или  (частная компания с ограниченной ответственностью), и «SA», или .

Болгария 
В Болгарии акционерное общество в переводе на русский язык, так же называется Акционерным обществом, коротко обозначается аббревиатурой «АД» (болгарский : Акционерно дружество или АД)

Чехия 
Чешская форма акционерного общества называется Akciová společnost.

Словакия 
В Словакии Акционерное общество называется Akciová spoločnosť (as).

Польша 
В Польше аналогом акционерного общества является Spółka Akcyjna, сокращённо «S.A.» или «SA».

Акционерные общества в США 
Предпринимательские корпорации появились в США лишь в начале XIX века. В настоящее время все предпринимательские корпорации в США создаются в регистрационном порядке в соответствии с законами штатов. На федеральном уровне имеется лишь ), разработанный Ассоциацией американских юристов и не имеющий никакого официального значения. На него ориентировано законодательство ряда штатов. Штаты конкурируют между собой, стараясь создать наиболее выгодные и удобные нормы корпоративного законодательства, чтобы привлечь наибольшее число инвесторов.

Акционерные общества в Канаде 
В Канаде многие старые корпорации основаны на , принятых до введения общего закона о корпорации. Самая старая корпорация в Канаде — Компания Гудзонова залива. Хотя её бизнес всегда базировался в Канаде, его Королевская хартия была выпущена в Англии королём Карлом II в 1670 году. Канадской хартией компания стала руководствоваться в 1970 году, когда она перевела свою корпоративную штаб-квартиру из Лондона в Канаду. Федеративно признанные корпорации регулируются .

Акционерные общества в Австралии 
В Австралии корпорации регистрируются и регулируются Правительством Содружества через Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям. Правовые основы деятельности корпораций в основном урегулированы .

См. также 

 Акционерное товарищество французского права
 Дивиденд
 Золотой парашют
 Кооперация
 Канадское корпоративное законодательство

Примечания

Ссылки 

 
 Проблемы концентрации акционерного капитала
 История акционерных компаний

 
Юридические лица